Lutschky (ukrainisch ; russische Entsprechung Lutschki/Лучки) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Lutschky (Kamjanez-Podilskyj)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Lutschky (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Reschetyliwka, siehe Lutschky (Reschetyliwka)

 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnokutsk, siehe Lutschky (Krasnokutsk)
 Siedlung in der Oblast Sumy, Stadtkreis von Romny, siehe Lutschky (Romny)